N559 (België)
 N559 (Frankrijk)
 N559a (Frankrijk)
 N559 (Nederland), zie Provinciale weg 559
 N559 (Zwitserland)